Condado de Lauderdale o Lauderdale County es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

 Condado de Lauderdale (Alabama) 
 Condado de Lauderdale (Misisipi) 
 Condado de Lauderdale (Tennessee)